

Веллфліт — місто, штат Массачусетс
 Веллфліт — селище, штат Небраска